Borka (Zweden)
 Bôrka (Slowakije)